«Отбой» (также «Кадеты», ) — кинодрама 1981 года режиссёра Харольда Беккера с Тимоти Хаттоном в главной роли. Экранизация романа Девери Фримэна «Отец неба» (Father Sky).

Сюжет 
Курсанты военной академии Банкер Хилл (Bunker Hill Military Academy) узнают, что её продают застройщикам по решению попечительского совета. Не согласные с этим, они решают отстоять земли своей академии и свою честь. Ситуация усугубляется тем, что в перепалке кадетов с местными жителями погиб молодой человек. ,  и  возглавляют вооружённый захват военного городка, не пуская туда сначала строителей, а потом и прибывших военных.

В ролях 
 Джордж Скотт — бригадный генерал Харлан Бейч
 Тимоти Хаттон — старший кадет Брайан Морлэнд
 Ронни Кокс — полковник Керби
 Шон Пенн  — кадет Алекс Дуайер
 Том Круз — кадет Дэвид Шон
 Брендан Уорд — кадет Плиб Чарли Оден
 Эван Хэндлер — кадет Эдвард Уэст
 Джанкарло Эспозито — кадет Пирс

Премии и номинации 
 1982 — номинация на премию Золотой глобус — лучший актёр (Тимоти Хаттон)

Примечания

Ссылки 
  
  
 Рецензия на фильм Роджера Эберта 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы Харолда Беккера
Экранизации романов США
Фильмы США 1981 года